Maxtor steht für

 Maxtor (München), ein Tor in München
 Maxtor (Nürnberg), ein Tor in Nürnberg
 Maxtor (Regensburg), eine teilweise 1903 und endgültig 1957 abgebrochene klassizistische Toranlage am Südende der  Maximilianstraße in Regensburg 
 Maxtor (Schongau), ein Tor in Schongau
 Maxtor Colorado Corporation, einen ehemaligen Festplattenhersteller, siehe MiniScribe
 Maxtor Corporation, einen ehemaligen Festplattenhersteller